Magliozzi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Magliozzi (* 1949), italienischer Fotograf
 Ray Magliozzi (* 1949), US-amerikanischer Radiomoderator und Synchronsprecher
 Tom Magliozzi (1937–2014), US-amerikanischer Radiomoderator und Synchronsprecher